

Новачене () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Никопол.
 Новачене () — село в Софійській області. Входить до складу общини Ботевград.